Consórcio Anhanguera é um consórcio de empresas de ônibus. É responsável pelo transporte de milhares de usuários diariamente nos municípios da denominada Área 2: Barueri, Cajamar, Caieiras, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e São Paulo.

Empresas

As empresas responsáveis são:
20 - Auto Viação Urubupungá
21 - Viação Osasco
22 - Viação Cidade de Caieiras
23 - Ralip Transportes Rodoviários
24 - Empresa de Transporte e Turismo Carapicuíba
25 - Del Rey Transportes
26 - Auto Ônibus Moratense
27 - BB Transporte e Turismo

Tem sede na cidade de Osasco e opera 159 linhas com 1.076 veículos no sistema regular. O gerenciamento e a fiscalização do serviço são feitos pela EMTU-SP.

Ver também 
EMTU-SP
Cartão BOM
Metrô de São Paulo
CPTM
Ônibus com Célula a Combustível Hidrogênio

Ligações externas
Pesquisar linhas no site da EMTU-SP
Consórcio Anhanguera
Auto Viação Urubupungá
Viação Osasco
Viação Cidade de Caieiras
Ralip Transportes Rodoviários
Empresa de Transporte e Turismo Carapicuíba
Del Rey Transportes
Auto Ônibus Moratense
BB Transporte e Turismo

Empresas de transportes públicos do estado de São Paulo
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
Consórcios empresariais do Brasil